Saint-Chéron, commune française de la Marne ;
 Saint-Chéron, commune française de l'Essonne ;
 Saint-Chéron, ancienne commune française de l'Eure, intégrée à Breuilpont ;
 Saint-Chéron-des-Champs, ancienne commune d'Eure-et-Loir intégrée à Tremblay-les-Villages ;
 Saint-Chéron, quartier est de Chartres, en Eure-et-Loir, incluant le cimetière homonyme.

Patronyme 
 Michaël de Saint-Cheron, philosophe des religions français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France